Reichsstraße 6 steht für:
 Reichsstraße 6, Fernstraße, siehe Bundesstraße 6 #Geschichte

Reichsstraße 6 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Reichsstraße 6 in Donauwörth, siehe Liste der Baudenkmäler in Donauwörth
 Reichsstraße 6 in Kempten (Allgäu), siehe Liste der Baudenkmäler in Kempten (Allgäu)
 Specks Hof in Leipzig
 Reichsstraße 6 in Regensburg, siehe Liste der Baudenkmäler in Regensburg-Ostenviertel